Япет може да се отнася до:

 Япет – титан от древногръцката митология
 Япет – спътник на Сатурн